Focide – regione storica dell'antica Grecia
Focide – unità periferica della Grecia nella periferia della Grecia Centrale 
Focide – mammifero carnivoro appartenente alla famiglia delle foche